Rikissa av Werle kan avse:
Rikissa Birgersdotter (Folkungaätten), gift furstinna av Werle
Rikissa av Werle (1270-talet), hennes dotter, gift hertiginna av Braunschweig-Göttingen